Nourabad  « ville de la lumière » désigne plusieurs localités :

Iran 
  ville du département de  ville de la province du Fars
 Nourabad dans la province du Lorestan
 Des villages s'appellent Nourabad, voir  / Nourabad